Amphiura anster är en ormstjärneart som beskrevs av John Keith Marshall Lang Farquhar 1893. Amphiura anster ingår i släktet Amphiura och familjen trådormstjärnor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Trådormstjärnor
anster